Джэк Эй Баттерфилд Трофи () — награда, ежегодно вручаемая лучшему игроку серии плей-офф Американской хоккейной лиги.

Награда названа в честь бывшего президента АХЛ Джэка Баттерфилда, который руководил лигой в течение 28 лет (1966-1994 гг.), что является рекордом.

Обладатели

См. также
 Кубок Колдера

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database